Reis de Pàrtia:
Osroes I de Pàrtia 105-115 i 117-129 
Osroes II de Pàrtia 190 pretendent